Tabula rasa — латинський вираз, що означає порожнє місце.
 Табула Раса — київський музичний гурт, заснований 1989 року.
 Табула Раса — збірка українського гурту «Табула Раса», яка була видана у рамках серії «Рок Легенди України» лейблом «Atlantic Records».
 Табула раса — у міжнародному праві концепція, згідно з якою нова держава будує свої правовідносини з «чистого аркуша», на свій розсуд.